Adam Eriksson kan avse

 fotbollsspelaren Adam Daniel Eriksson, se Adam Eriksson (fotbollsspelare född 1988).
 fotbollsspelaren Adam Eriksson som spelar för Utsiktens BK, se Adam Eriksson (fotbollsspelare född 1993).
 fotbollsspelaren Adam Eriksson som spelar för Falkenbergs FF, se Adam Eriksson (fotbollsspelare född 1990)
 musikartisten Adam Momodou Eriksson Taal, se Adam Tensta.